Honvéd (ungarisch: Vaterlandsverteidiger) bezeichnet:
 die königlich ungarische Landwehr
 den Sportverein Honvéd Budapest
 die Königlich Ungarische Armee (Magyar Király Honvédség, 1919/22–1945)
 die Ungarische Armee (Magyar Honvédség)